UBG steht für:
 Union Betriebs-Gesellschaft, Wirtschaftsbetrieb der CDU
 Urobilinogen, eine chemische Verbindung
 US-Bangla Airlines (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Bangladesch

UbG steht für:
 Unterbringungsgesetz, siehe Unterbringung (Österreich)

Abkürzung